Okręty US Navy o nazwie USS "Huntington", pochodzącej od miasta Huntington:
 Pierwszy "Huntington" (CA-5) był krążownikiem pancernym noszącym wcześniej nazwę "West Virginia" (ACR-5). 
 Drugi "Huntington" (CL-77) miał być lekkim krążownikiem, ale został ukończony jako lotniskowiec "Cowpens" (CVL-25). 
 Trzeci "Huntington" (CL-107) był lekkim krążownikiem, który był w służbie w latach 1946-1949.

Huntington